Atoka kan syfta på:

 Atoka, Oklahoma
 Atoka, Tennessee

Se även 
 Atoka County